Wolfgang Goethe steht für:

 Johann Wolfgang von Goethe
 Wolfgang Maximilian von Goethe